Козимо Медичи (Cosimo de' Medici) — представители флорентийской правящей династии:
 Козимо Медичи Старый (или «Старший»;1389—1464)
 Медичи, Козимо I, герцог Тосканский (1519—1574)
 Козимо II Медичи (1590—1621) — герцог Тосканский, внук предыдущего
 Козимо III Медичи (1642—1723) — герцог Тосканский, внук предыдущего